Гросс, Александр:
 Гросс, Александр Ильич (1904—1938) — деятель органов юстиции СССР. Прокурор Бурят-Монгольской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Гросс, Александр Сергеевич (род. 1993) — азербайджанский футболист.